Женская национальная сборная Англии по футболу () представляет Англию на международной арене женского футбола. Была образована в 1972 году и управлялась Женской футбольной ассоциацией Англии до 1993 года, после чего руководство сборной стала осуществлять общая Футбольная ассоциация Англии.

Сборная принимала участие в пяти чемпионатах мира (в 1995, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах). Лучший результат — третье место на чемпионате мира 2015 года.

Сборная также сыграла в двух финалах чемпионата Европы (в 1984 и 2009 годах), уступив в обоих.

Дольше всех главным тренером сборной была англичанка Хоуп Пауэлл, которая возглавляла сборную с 1998 по 2013 год, ранее также выступавшая за неё в качестве игрока. В рейтинге ФИФА, вычисляемом с 2003 года, минимальным местом сборной было 14-е (в 2004 году), максимальным — 2-е (март 2018).

История сборной

Первые годы 
С 1921 по 1971 год в Англии женский футбол пребывал под официальным запретом Футбольной Ассоциации, которая на 50 лет запретила девушкам играть на своих полях и стадионах с формулировкой: "Игра в футбол мало подходит женщинам, и поощрять ее не стоит"<ref>{{cite web|url=https://www.telegraph.co.uk/football/2017/07/16/football-banned-women-clare-baldings-new-documentary-fa-outlawing/|title=When Football Banned Women: Clare Balding's new documentary on FA outlawing female teams|author=Alan Tyers|publisher=''telegraph.co.uk|date=2017-07-16|accessdate=|archive-date=2018-09-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20180906161738/https://www.telegraph.co.uk/football/2017/07/16/football-banned-women-clare-baldings-new-documentary-fa-outlawing/|deadlink=no}}</ref>. Хотя за год до запрета в Ливерпуле состоялся рекордный матч между женскими командами, на который пришли посмотреть 53 тысячи фанатов.

В 1971 ФА окончательно сняла запрет на женский футбол. И уже 18 ноября 1972 сборная Англии, под руководством Эрика Уортингтона, в шотландском городе Гринок провела свою дебютную официальную встречу против сборной Шотландии, одержав первую историческую победу со счётом 3:2.

 1979–1997: Прогресс при Мартине Рейгане 
Первые успехи к сборной пришли при Мартине Рейгане, который возглавлял команду в период с 1979 по 1990. В 1984 году сборная Англии выиграла серебряные медали на первом женском чемпионате Европы по футболу. Чемпионский титул завоевала сборная Швеции, обыгравшая в серии пенальти англичанок со счётом 4-3 (основные матчи закончились со счётом 1-0 в пользу каждой из сборных). В 1987 году на Чемпионате Европы все те же шведки обыграли сборную Англии на стадии 1/2 финала. В итоге - 4 место на турнире. Чемпионаты Европы 1989, 1991, 1993 и мира 1991 прошли без англичанок, которые не смогли преодолеть квалификационные раунды. На Евро-1995 Англия в полуфинальном поединке была избита сборной Германии по сумме двух матчей 6:2. Этот результат позволил англичанкам впервые в своей истории квалифицироваться на Чемпионат мира. Команда, преодолев групповые этапы ЧМ-1995 в Швеции, снова проиграла Германии со счетом 3:0 в четвертьфинале. Евро-1997 англичанки вновь пропускали, причина: не выход из квалификационного раунда к европейскому чемпионату.

 1998–2013: Развитие при Хоуп Пауэлл 
С июня 1998 по август 2013 сборной руководила первая женщина тренер Хоуп Пауэлл. При ней англичанки не смогли квалифицироваться на Чемпионаты мира 1999 и 2003. Англия прошла квалифицию на Чемпионат Европы 2001 года в Германии, несмотря на то, что во время квалификации сборная потерпела самое разгромное поражение в своей истории (против сборной Норвегии 8-0), но дальше групповых этапов не продвинулась. На Чемпионат Европы 2005 Англия прошла автоматически, как хозяйка турнира, но снова не вышла из своей группы. Свой второй Чемпионат мира 2007 в Китае английская сборная завершила поединком со сборной США на стадии четвертьфинала турнира. Уже на следующем Чемпионате Европы-2009 в Финляндии англичанки провели лучший турнир под руководством Пауэлл, повторив свой рекорд на Чемпионатах Европы, выйдя в финал, где с разгромным счётом 6-2 уступили сборной Германии. Сыграв один матч вничью против сборной Испании и выиграв еще семь встреч, а вместе с ними и группу 5 квалификации на Чемпионат мира 2011 года команда Англии смогла отобраться на свой третий мундиаль. Основное время чвертьфинального поединка против сборной Франции англичанки завершили со счётом 1-1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались француженки – 4:3. Неудача сборной на Чемпионат Европы-2013, где команда заняла последнее место в группе С и тем самым не смогла выйти в плей-офф чемпионата, стоила ее главному тренеру Хоуп Пауэлл места на своем посту: она была уволена.

 2013–2017: Эра Марка Сэмпсона 
В декабре 2013 года ФА назначила новым главным тренером женской сборной Марка Сэмпсона. 

Чемпионат мира 2015 в Канаде англичанки начали с поражения от сборной Франции 1-0, но две победы над сборными Мексики и Колумбии позволили Англии выйти в стадию 1/16 турнира, где их соперницами стали игроки сборной Норвегии. Встреча завершилась победой английской команды. Победив в следующем поединке сборную Канады со счётом 2-1, Англия тем самым установила историческое достижение - впервые в своий истории команда вышла в полуфинал на Чемпионатах мира. Матч 1/2 финала со сборной Японии завершился поражением англичанок со счётом 2-1. В матче за бронзовые медали мирового первенства Англии довелось бороться со сборной Германии, которой англичанки проиграли все предыдущие 20 встреч, что не помешало им завершить встречу победой со счётом 1-0, достигнув своего лучшего результата на Чемпионатах мира - третьего места.
В августе 2017 года сборную Англии всколыхнул расистский скандал вокруг Марка Сэмпсона и форварда «Челси» Эниолы Алуко, когда тренер, по заявлению футболистки, сказал ей убедиться в том, что ее нигерийские родственники «не принесли Эболу» на стадион «Уэмбли». 20 сентябре 2017 года Сэмпсона уволили с поста главного тренера сборной, официальной причиной такого решения стало «неуместное и неприемлемое поведение» Сэмпсона во время работы с женской командой «Бристоль Сити».

 2018–2021 Сборная под руководством Фила Невилла 
С 2018 года место главного тренера занял Фил Невилл, контракт с которым рассчитан до 2021 года. Под руководством бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» «львицы» успешно прошли квалификацию к Чемпионату мира 2019 года за матч до окончания отборочного турнира.

 Сборная в рейтингах ФИФА 

Источник: FIFA World Ranking History  

 Состав сборной 
Следующие игроки были включены в состав сборной на Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2022.

 История выступления на международных турнирах 
 Чемпион   Финалист'''   3-е место   4-е место или Полуфинал

Участие в чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы

Участие в Олимпийских играх 

Сборная Англии не участвует в Олимпийских играх. Входит в состав сборной Великобритании.

Рекордсмены по числу игр за сборную 

 Жирным выделены действующие игроки по состоянию на 1 мая 2022 года

Рекордсмены по числу голов за сборную 

 Жирным выделены действующие игроки по состоянию на 1 мая 2022 года

Тренеры сборной Англии 

  Эрик Уортингтон (1972)
  Том Трэнтер (1973—1979)
  Майк Раудинг (1979)
  Мартин Рейган (1979—1990)
  Барри Уильямс (1991)
  Джон Билтон (1991—1993)
  Тед Коупленд (1993—1998)
  Дик Бейт () (1998)

  Хоуп Пауэлл (1998—2013)
  Брент Хиллз () (2006, 2013)
  Марк Сэмпсон (2013—2017)
  Мо Марли () (2017—2018)
  Фил Невилл (2018—2021)
  Хеге Риисе () (2021)
  Сарина Вигман (с 2021)

Текущие турниры

Чемпионат Европы 2022 

Жеребьевка матчей финальной стадии турнира пройдёт 21 октября 2021 года в Манчестере.

Группа А

Чемпионат мира 2023. Квалификация 

 

Источник: УЕФА

Последние результаты и предстоящие матчи

2021 год

2022 год

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт женской сборной Англии 
 Результаты матчей женской сборной Англии 

Англия
Сборная Англии по футболу
Женский футбол в Англии